Принцесса Ангина — изданная в 1967 году сказка для взрослых французского сюрреалиста Ролана Топора.
 Princesse Angine — русско-австрийская рок-группа, возглавляемая Ксенией Островской, названная в честь этого произведения.

Примечания